Schilder ist der Familienname folgender Personen:

 Schilder (Adelsgeschlecht), paderbornisches Adelsgeschlecht

 Adolf Schilder (1873–1957), sudetendeutscher Landwirt und Politiker. 
 Caspar Mauritz von Schilder († 1669), Domherr in Münster
 Cornelius Schilder (* 1941), niederländischer, emeritierter Bischof von Ngong in Kenia
 Elisabeth Schilder (1904–1983), österreichische Juristin und Sozialarbeiterin
 Franz Alfred Schilder (1896–1970), deutscher Zoologe
 Günter Schilder (* 1942), österreichischer Kartographiehistoriker und Hochschullehrer
 Hilton Schilder (* 1959), südafrikanischer Musiker
 Jessica Schilder (* 1999), niederländische Kugelstoßerin
 Jost Schilder († 1474), Steinmetz und Dombaumeister in Frankfurt am Main
 Juri Iwanowitsch Schilder-Schuldner (russisch Юрий Иванович Шильдер-Шульднер) (1816–1878), kaiserlich-russischer General
 Karl Andrejewitsch Schilder (1786–1854), deutschbaltisch-russischer Pionieroffizier der Kaiserlich Russischen Armee und Ingenieur
 Manfred Schilder (* 1958), deutscher Politiker (CSU)
 Maria Schilder (1898–1975), deutsche Zoologin
 Paul Schilder (1886–1940), österreichischer Psychiater und Psychoanalytiker
 Robbert Schilder (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Tony Schilder (1937–2010), südafrikanischer Jazzmusiker und Bandleader

Siehe auch:

 Schild, Singular von Schilder
 Schilde (Begriffsklärung)